Les Ifs – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Ifs – francuska gmina w regionie Dolna Normandia

Zobacz też 
 IFS